Musée de l'orfèvrerie peut faire référence à plusieurs musées :

 Musée de l'orfèvrerie Bouilhet-Christofle (Saint-Denis, France)
 Musée de l'orfèvrerie Sterckshof (Anvers, Belgique)
 Musée de l'orfèvrerie de la Communauté française de Belgique (Seneffe, Belgique)

Voir aussi